Phloeodictyidae är en familj av svampdjur. Phloeodictyidae ingår i ordningen Haplosclerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phloeodictyidae 121 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Phloeodictyidae